Список песен, которые достигли позиции номер один в официальном российском недельном чарте музыкального портала Tophit.

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 2021 год в музыке

Списки синглов № 1 в России (TopHit)
Чарты TopHit 2021 года
2021 год в музыке России